Röven kan vara:

annat ord för stjärt
en sjö i Västergötland, se Röven, Västergötland
ett skär utanför Ljungskile, se Röven (skär)